Lycopolis (Lykopolis, Likopolis) – staroegipskie miasto na zachodnim brzegu Nilu; dzisiejsze Asjut
 Lycopolis (stolica biskupia) – biskupstwo tytularne w Kościele rzymskokatolickim
 Lycopolis, Eparchia Lycopolitanus – łacińska nazwa koptyjskokatolickiej eparchii asjuckiej
 Lycopolis – staroegipskie miasto w  delcie Nilu znane jedynie z okresu ptolemejskiego